

Patronymes 

 Charlotte Wingfield, (née en 1994), sprinteuse maltaise ;
 Dontonio Wingfield, (né en 1974), ancien joueur américain de basket-ball ;
 Edward Maria Wingfield, (1550-1631), soldat, membre du Parlement et colon en Amérique du nord anglais ;
 Humphrey Wingfield (v.1481-1545), homme politique anglais ;
 Pete Wingfield (né en 1948), claviériste, compositeur, réalisateur artistique et chanteur britannique ;
 Peter Wingfield, (né en 1962), acteur britannique ;
 Walter Clopton Wingfield, (1833-1912), considéré comme l'inventeur du tennis.

Toponymes 
 Wingfield, une localité du Bedfordshire, en Angleterre.